Der Tyrifjord (138,56 km²) ist der fünftgrößte, nach dem Wasservolumen sogar drittgrößte Binnensee in Norwegen und liegt in den Kommunen Hole, Lier, Modum und Ringerike (alle im Fylke Viken). Der Tyrifjord gehört zu den artenreichsten Seen in Norwegen und unter anderem gibt es gute Angelmöglichkeiten für Forellen, Hechte und Krebse.

Der See liegt südlich der Stadt Hønefoss und hat vier große Hauptarme: Nordfjord (Nordwesten), Steinsfjord (Nordosten, mit zahlreichen Inseln), Holsfjord (Südosten) und Storfjord (Südwesten), der mit dem südlich von Vikersund gelegenen Nachbarsee Bergsjø verbunden ist. Die größte Tiefe von 330 Metern erreicht der Tyrifjord im Holsfjord. Nahe dem Eingang zum Holsfjord liegt die kleine Insel Utøya, die am 22. Juli 2011 Schauplatz eines Massenmordes wurde.

Siehe auch 
 Liste der Seen in Norwegen

STyrifjord
Senke
Ringerike
Hole (Norwegen)
Lier (Norwegen)
Modum